Mama, ia doma (Мама, я дома) est un film russe réalisé par Vladimir Bitokov, sorti en 2021.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Kseniia Sereda
 Musique : Dmitri Evgrafov
 Décors : Maksim Maleiev
 Montage : Anna Mass

Notes et références

Liens externes 
 

Film russe sorti en 2021
Film dramatique russe